Murty ist der Familienname folgender Personen:

 Akshata Murty (* 1980), indische Erbin, Geschäftsfrau, Modedesignerin und Risikokapitalgeberin
 Graeme Murty (* 1974), schottischer Fußballspieler
 M. Ram Murty (* 1953), indisch-kanadischer Mathematiker
 V. Kumar Murty (* 1956), indisch-kanadischer Mathematiker

Siehe auch:
 Murthy